Serge Lebovici (1915-2000), psychiatre et psychanalyste français, cousin de Gérard Lebovici et père de Élisabeth Lebovici ;
 Gérard Lebovici (1932-1984), éditeur et producteur de cinéma français, cousin de Serge Lebovici ;
 Élisabeth Lebovici (1953-), historienne de l'art et journaliste française, fille de Serge Lebovici.

Autres 
 Martine Leibovici, philosophe française